La Copa de la UEFA 2003-04 fou guanyada pel València CF a la final davant del Marsella.

Ronda qualificatòria 

|}

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarta ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final

Enllaços externs 
 Web oficial
 Resultats a RSSSF

2003-2004
Competicions futbolístiques del 2003
Competicions futbolístiques del 2004